Алькасер (, Вал. Alcàsser (Horta Sud)) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Сур. Занимает площадь 9,01 км². Население 9309 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 3 км.

См. также 
 Девушки из Алькассера

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Web del Ayuntamiento de Alcácer

Муниципалитеты Валенсии